Barrios Unidos puede referirse a:

 Barrios Unidos, localidad de Bogotá, Colombia;
 Barrios Unidos, corregimiento de la provincia de Coclé, Panamá.